Волго-Ахтубинская пойма:

 Волго-Ахтубинская пойма — пространство между Волгой и Ахтубой.
 Волго-Ахтубинская пойма — природный парк, расположенный в Волгоградской области, площадью 1538 км².